foi um mestre de Okinawa-te, do estilo Tomari-te de Oquinaua. Viveu entre 1804 e 1864, em Tomari. Foi aluno do mestre chinês de chuan fa Annan, muito embora não se saiba certamente de quem tenha aprendido as primeiras técnicas. Teve como alunos os, também mestres, Kosaku Matsumora e Kokan Oyadomari. Suas contribuições mais notáveis residem nas formas dos katas Passai, Rohai, e Wanshu.

Mestres do caratê